Les Éditions Raisons d'agir, maison d'édition française créée en 1995.
 Raisons d'agir, collectif créé autour de Pierre Bourdieu peu après les mouvements sociaux et les pétitions de novembre- en soutien aux grévistes.